Paolo Prestigiacomo (1947-1992) - poeta italiano
Stefania Prestigiacomo (1966) - politica italiana